Comunione spirituale (cattolicesimo)
Comunione spirituale (diritto)